Il doppio del torneo di tennis Shelbourne Irish Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Prakash Amritraj e Aisam-ul-Haq Qureshi che hanno battuto in finale Jonathan Marray e Frederik Nielsen 6-3, 7-66.

Teste di serie 

 Andrew Coelho /  Adam Feeney (quarti di finale)
 Pavel Chekhov /  Aleksandr Kudrjavcev (semifinali)

 Josh Goodall /  Ken Skupski (primo turno)
 Jonathan Marray /  Frederik Nielsen (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Shelbourne Irish Open 2008